NGC 3048 est galaxie spirale relativement éloignée et située dans la constellation du Lion. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 3048 a été découverte par l'astronome allemand Albert Marth en 1864.

Une paire de galaxies et même un trio 
La galaxie au nord-est de NGC 3048 (PGC 28598) est PGC 1509261. La base de données NASA/IPAC considère ces deux galaxies comme une paire de galaxies lorsqu'on utilise la requête NGC 3048. Pour obtenir les caractéristiques de PGC 28598 et de PGG 1509261, il faut utiliser les requêtes NGC 3048 NED 01 et NGC 3048 NED 02. La distance de Hubble de la galaxie au nord-est est égale , soit à environ 55 millions d'années-lumière plus loin. Ces deux galaxies ne forment en réalité qu'une paire purement optique.

D'autre part, si Mart avait vu ces deux galaxies, il aurait probablement noté que cette nébuleuse montrait une extension au nord-est. Donc, il est probable que Mart n'ait vu que la plus brillante des deux, soit PGC 28598. Il est donc raisonnable d’associer NGC 3048 à cette dernière. 

En grossissant l'image obtenue du relevé SDSS, on constate la présence d'une petite tache brillante également située au nord-est de NGC 3048. Il s'agit de SDSS J095457.79+162725.6 et sa distance de Hubble est de , soit la même distance que PGC 1509261. Cette dernière interagit probablement avec PGC 1509261 et comme on peut le constater en regardant l'image de SDSS, les deux galaxies sont probablement en interaction ou même en train de fusionner.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3048 sur le site du professeur C. Seligman

3048
Constellation du Lion
Galaxie spirale
Objet céleste découvert en 1864
Objet céleste découvert par Albert Marth